Il singolare del torneo di tennis Orange Warsaw Open 1998, facente parte del WTA Tour 1998, ha avuto come vincitrice Henrieta Nagyová che ha battuto in finale 6–3, 5–7, 6–1 Elena Wagner.

Teste di serie

  Henrieta Nagyová (campionessa)
 n/a
 n/a
  Sarah Pitkowski (secondo turno)

 Gala León García (semifinali) 
 Anna Smashnova (semifinali) 
 Tat'jana Panova (primo turno) 
 Kristie Boogert (secondo turno) 
 Květa Hrdličková (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 1998